Brecht (België), een plaats en gemeente in de Belgische provincie Antwerpen
Brecht (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Brecht (voornaam), een jongens- en meisjesnaam
van Brecht, adellijk geslacht

Personen met de achternaam Brecht
Bertolt Brecht, een Duits auteur
George Brecht, Amerikaanse kunstenaar
Lippens Brecht, Belgische inline skater